Smiley steht für:
 Smiley, grafische Darstellung eines Lächelns
 Smiley (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Smiley (Sänger) (* 1983), rumänischer Popsänger
 Smiley – Das Grauen trägt ein Lächeln, US-amerikanischer Film von Michael Gallagher (2012)
 (1613) Smiley, Asteroid des Hauptgürtels

Smiley ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Keith Smiley (1828–1912), US-amerikanischer Quäker, Pädagoge und Philanthrop
 Charles Hugh Smiley (1903–1977), US-amerikanischer Astronom
 Gordon Smiley (1949–1982), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Jane Smiley (* 1949), US-amerikanische Autorin
 Justin Smiley (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Michael Smiley (* 1963), nordirischer Schauspieler und Komiker
 Tavis Smiley (* 1964), US-amerikanischer Journalist, Schriftsteller und Moderator
 Timothy Smiley (* 1930), britischer Philosoph

fiktive Personen:
 George Smiley, literarische Figur von John le Carré

Siehe auch:
 Smylie